Батут:

 Батут — устройство для прыжков.
 Батут, Артур (1846—1918) — французский фотограф и пионер аэрофотографии.